Боровина — название населённых пунктов.

Болгария 
 Боровина — село в Смолянской области.

Россия 
 Боровина — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Боровина — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Боровина — деревня в Солигаличском районе Костромской области.